— аниме режиссёра Тэнсая Окамуры с музыкой композитора Ёко Канно. После успеха сериала в журнале Asuka начала выходить одноимённая манга. В 2009 году сериал получил анимационное продолжение Darker Than Black: Ryuusei no Gemini, а в 2010 — 4-серийное OVA-продолжение, хронологически стоящее между первым и вторым сезонами.

Сюжет 

Недалёкое будущее, за десять лет до описываемых в первом сезоне сериала событий, на Земле появляются аномальные зоны, названные позже Вратами Рая (зона в Южной Америке) и Вратами Ада (зона в Японии). На их территории загадочным образом гибнут люди, растут неизвестные науке растения и появляются призраки. Правительства организуют эвакуацию, а сами зоны огораживают стеной. На базе ООН создаётся специализированный институт по изучению аномалии — Пандора. И всё бы хорошо, да влияние зоны распространилось далеко за её границы. Среди людей начали появляться контракторы (контрагенты) — люди, наделённые особыми возможностями, но лишённые эмоций и чувств. У каждого контрактора своя плата за предоставленную ему силу: кто-то обязан постоянно курить, кто-то — раскладывать определённым образом камешки. Возможности контракторов были по достоинству оценены и, вскоре, многие из них попали на работу в спецслужбы, якудзу или террористические организации. 
Главный герой сериала — Хэй. В составе небольшой группы работает на таинственную «Организацию». Выполняя задания, Хэй пытается выяснить, что произошло с ним, его товарищами и сестрой пять лет назад.

Манга 
Darker than Black

События манги «Darker than Black», выпущенной в 2007 году, связаны с девушкой Каной Сино (Kana Shinou). Гуляя с подругами, она встречает человека похожего на её отца, убитого более года назад. Кана начинает своё расследование и, вскоре, выходит на организацию под названием «Wiegenlied». В то же время, этой же организацией, интересуются Хэй и Мао. Когда агенты «Wiegenlied» пытаются похитить Кану, они берут её под свою защиту…

Darker than Black: Shikkoku no Hana

Новая манга «Darker than Black: Shikkoku no Hana», стартовала за несколько месяцев до премьеры второго сезона сериала. В отличие от первой серии манги, «Darker than Black: Shikkoku no Hana» издаётся не в сёдзё журнале «Monthly Asuka», а в рассчитанном на мужскую аудиторию «Young Gangan». Новая манга более продолжительна: манга «Darker than Black» — 9 глав, «Darker than Black: Shikkoku no Hana» — 33 главы. Автор манги — Юдзи Ивахара также работал над дизайном персонажей оригинального сериала.

Персонажи 
Примечание: у ряда персонажей, несмотря на применение японской версии иероглифа, используется китайское прочтение и значение. Например, значение имени персонажа Хэй действительно «чёрный», но используется японский иероглиф 黒 (куро), который читается как китайский 黑 (хэй).

Хэй (, чёрный) — представляется именем Ли Шэньшунь. Код звезды BK201. Также известен как Чёрный жнец. Способности — управление электричеством, изменение структуры вещества. Только в последней серии прямо указано, что он не является контрактором в привычном понимании, а лишь может использовать способности своей сестры, но достаточно грозен и без них, поэтому не имеет платы вовсе. Вооружён специальным ножом, привязанным на проволоку, который Хэй метает во врагов и бьёт их электричеством. Также носит белую маску и чёрный пуленепробиваемый плащ. Как предсказывает прорицательница из обсерватории астрономического отдела, Хэй — путеводная звезда, от жизни которой зависит дальнейшее будущее контракторов и людей. Либо он встанет на сторону контракторов и ценой своей жизни защитит японские врата, либо встанет на сторону людей и позволит уничтожить всех контракторов. Однако в развязке сериала Хэй использует силу сестры по изменению материи и выводит из строя ускоритель частиц, тем самым спасая жизнь и контракторов, и людей.
 Сэйю: Хидэнобу Киути

Инь (, серебряный) — кукла-медиум из группы Хэя. Настоящее имя — Кирси. Её отец погиб в авиакатастрофе, а мать вскоре сбила машина. Имеет зачатки чувств и в конце первого сезона сериала спасает Хэя. В конце первого сезона выяснилось, что Инь полюбила Хэя. Во 2 сезоне представлена под именем Идзанами, могущественным существом, легко убивающим контракторов и представляющим для них главную опасность. Так, она убивает мать Норио и Сиона, стирая так же память Суо. Предполагалось, что при встрече Идзанами и Идзанаги Врата Ада откроются и борьба будет идти вечно. 
 Сэйю: Мисато Фукуэн

Мао (, кот) — контрактор, обладающий способностью вселяться в животных. Настоящее тело потерял во время одной из операций «Организации» в России. Настоящее имя — Рикардо (становится известно в конце второго сезона). В первом сезоне использует тело кошки, во втором — тело белки-летяги. Чтобы компенсировать умственные способности кошки, подключён беспроводным интерфейсом к внешнему серверу, где сохраняет резервные копии сознания и воспоминаний.
 Сэйю: Икуя Саваки

Хуан (, жёлтый) — настоящее имя — Киоси. В группе Хэя отвечает за контакт с «Организацией» и за взаимодействие членов группы. Бывший полицейский. Во время одного из расследований узнаёт правду о контракторах — его напарник был убит одной из них. Хуан уходит из полиции и вступает в ряды «Организации».
 Сэйю: Масару Икэда

Пай (, белый) — сестра Хэя. Известные умения: использование электричества, изменение материи и энергии. Плата — засыпает через некоторое время после использования силы. Одна из первых и сильных контракторов, участвовала в войне контракторов у южных врат в Латинской Америке организованной тайной организацией. В то же самое время узнаёт, что эта война была затеяна с целью уменьшить количество контракторов, и впоследствии уничтожения южных врат с помощью ускорителя создающего антиматерию. Она основала организацию ИПР и передала часть своих сил Хэю, впоследствии погибла, создав подобие чёрной дыры в южных вратах, для того чтобы их не смогла уничтожить организация. Настоящее имя — Цинь. (25-я серия первого сезона 14-15 минуты)

Сихоко — контрактор. Способна повреждать внутренние органы человека на расстоянии. Плата — на некоторое время к ней возвращаются человеческие чувства и она понимает, что натворила. Изначально работала на организацию, вовлекла туда Хуана. Позже является подставным лицом в секте. Совершает самоубийство с целью защитить Хуана от «Организации».

Мисаки Кирихара — лейтенант четвёртого отдела МИДа по обеспечению общественной безопасности. Дочь Наоясу Кирихары — главы безопасности государственной полиции. В конце 1 сезона, когда Хэй спасает её от управляющего, называет его по имени, тем самым раскрывая кто он есть. Ищет его на протяжении 1-го и 2-го сезонов.
 Сэйю: Нана Мидзуки

Юсукэ Сайто — работает в четвёртом отделе МИДа по обеспечению общественной безопасности под руководством Мисаки Кирихары; влюблён в неё.
 Сэйю: Томоюки Симура

Кунио Мацумото — работает в четвёртом отделе МИДа по обеспечению общественной безопасности под руководством Мисаки Кирихары.
 Сэйю: Нобуаки Фукуда

Ютака Коно — работает в четвёртом отделе МИДа по обеспечению общественной безопасности под руководством Мисаки Кирихары.
 Сэйю: Косукэ Ториуми

Ноябрь 11 — известен также как Джек Саймон, опытный контрактор, лучший агент английской разведки. Обладает способностью замораживать. Плата — курение. Погибает после предсказания Амбер о его смерти.
 Сэйю: Кадзухико Иноуэ

Апрель — контрактор, работает на английскую разведку в группе с Июлем и Ноябрём 11. Способность — управление погодой. Плата — пить спиртное. Погибает в начале 2 сезона от рук Чёрного Жнеца.
 Сэйю: Такако Хонда

Июль — кукла-медиум, работает на MI6 в группе с Ноябрём 11 и Апрелем, его среда — стекло. Во втором сезоне работает с Чёрным Жнецом и Суо. Погибает от рук Идзанами. Но после появляется в новом мире, созданном Сионом для Суо.
 Сэйю: Киёми Асаи

Амбер — (кодовое имя в MI6 — Февраль) — Работала сначала на MI6, потом на «Организацию». Код звезды — UB001. Руководит «ИПР». Способность — манипуляции со временем. Плата — становится моложе. Любит Хэя и помогает воплотить его желания. Во время действий происходящих в конце сериала у японских врат, пытается уговорить Хэя создать подобие случившегося в Южной Америке и защитить врата. Когда он отказывается, Амбер использует осколок метеорита и переносит иллюзии всех ему знакомых людей, для того чтобы они смогли уговорить его принять сторону контракторов, однако, когда он выбирает свой путь — находиться между контракторами и людьми — она использует свои силы и погибает, перенеся Хэя на некоторое время назад, чтобы помочь ему осуществить задуманное.
 Сэйю: Томоко Каваками

Хавок — регрессор, предположительно потеряла способности из-за экспериментов профессора Шредора. Ранее состояла в одной группе с Хэем и его сестрой. Способность — создание вакуума. Плата — пить кровь детей. До потери способностей считалась самым сильным и ужасным контрактором. Потеряв силы, вновь обретает чувства, и в течение пяти лет старается жить обычной жизнью. В конечном итоге, её характер изменяется настолько, что после встречи с Хэем она соглашается помочь ему вернуть сестру. Позже была убита Ноябрём 11.

Маю Оцука — отвечает за взаимодействие 4-го отдела МИДа и Астрономического отдела. Пишет рассказы и додзинси.
 Сэйю: Юна Инамура

Ёсимицу Хорай — босс Мисаки Кирихары. В конце первого сезона арестован Мисаки Кирихарой за убийство первой степени.
 Сэйю: Митихиро Икэмидзу

Кико — отаку, работает в детективном бюро Куросавы Гая. После знакомства с Инь становится её подругой. Увлекается косплеем и просмотром аниме.
 Сэйю: Эмири Като

Мисудзу Ояма — хозяйка дома, в котором живёт Хэй.
 Сэйю: Тика Сакамото

Тиаки Синода — бывшая сотрудница Института Пандора. Скрылась из него с секретной информацией. Сотрудничала с французской разведкой.
 Сэйю: Мэгуми Тоёгути

Вэй — контрактор. Код звезды VI952. Телохранитель Алисы, дочери Ван Шаотана — главы японской банды Чэнь Лун Тан. Во время экстренного собрания убивает глав гонконгской мафии Чэнь Лун Тана, Алису и пытался убить Сайто и Мисаки. Во время сражения с Хэем получает сильный ожог левой части лица. Принятый за мёртвого, сбегает из морга. В кульминации сериала проводит Хэя, Мао и Инь по заброшенной ветке метро до границы аномальной зоны. Во время третьего сражения с Хэем погибает, взрывая себя, тем самым открывает проход во Врата Ада. Способности — взрыв материи, для чего использует жест руки (щелчок пальцами). В местах, залитых его кровью происходит взрыв, больше напоминающий телепортацию материи. Плата — проливать собственную кровь
 Сэйю: Такэси Кусао

Маки — мальчик с разноцветными глазами, подчинённый Амбер. Очень любит Амбер и ревнует её к Хэю. Претендовал на пост её главного контрактора. Был убит во время схватки с Ноябрём 11. Способности — удаленные взрывы. Маки оставляет свои отпечатки рук, после чего характерным жестом (касание большим пальцем носа) воспроизводит взрывы. Плата — пить горячее молоко.

Амагири — напарник Маки. Способности — создаёт воздушные потоки около рук для атаки. Как правило атаки могут убить или нанести смертельные раны. Печётся об Амбер. Плата — есть варёные яйца.

Брита — член ИПР. Способна телепортироваться, а также телепортировать других людей, однако для этого ей нужно дотронуться до человека, которого она хочет переместить. При этом, перемещается лишь тело человека, предметы и одежда остаются. Плата за контракт — поцелуй.

Михаил Павличенко — отец Суо и Сиона. Занимался экспериментами по созданию точной копии человека. Погибает в конце второго сезона, однако появляется в новом мире, созданном Сионом.

Суо Павличенко — контрактор. Старшая сестра-близнец Сиона и часть эксперимента по созданию точной копии человека. Является одной из главных героев второго сезона. Могла в любой момент вызвать оружие, которое и было её силой контрактора. Плата — делать оригами. В конце второго сезона из-за Инь теряет память. После появляется в новом мире, созданного с помощью силы Сиона, где ведёт нормальный образ жизни.

Сион Павличенко — контрактор. Умение — создание копий, хоть и не в полной мере точных. Плата — не может ходить после использования способностей. Вместе со своим отцом профессором проводил эксперимент на Суо и наблюдал за копией сестры. Погибает в последней серии второго сезона после договора с Инь, даря Суо новый мир.

Ник — друг Суо. В начале второго сезона признаётся подруге Суо, Тане, в любви. Погибает в третьей серии 2-го сезона от рук Тани.

Таня — подруга Суо. В начале второго сезона выясняется, что её чувства к Нику взаимны. Но потом становится контрактором и убивает его. Её сила — управлять насекомыми. Плата — выдирать у себя клок волос. Убита Сионом Павличенко в восьмой серии 2 сезона.

Мир 
С появлением Врат небо над планетой было заменено фальшивкой — в этом мире больше не видно луны по ночам, а каждая звезда «отвечает» за определённого контрактора. Она загорается, когда контрактор проявляет свои способности, и падает, если тот умирает. Правительства скрывают существование контракторов от общественности, а память контактировавших с ними людей стирается с помощью технологии M.E. (одна из разработок, созданных учёными на базе материала, собранного во время изучения аномальных зон). Распознать контрактора какими-либо тестами невозможно, однако, когда он применяет свои способности, вокруг него появляется свечение, названное фотосинхротронным излучением лансельнопта.

 Врата — аномальные зоны, позже огороженные стенами. В мире таких врат двое (Врата Рая в Южной Америке и Врата Ада в Японии), они являются разными сторонами одного и того же явления. От врат зависит жизнь контракторов: если врата будут уничтожены, все контракторы погибнут. При спасении южных врат в Латинской Америке пропала сестра Хэя.

Виды контракторов 
  — любой контрактор становится обладателем какой-либо сверхчеловеческой способности (левитация, управление огнём и т. д.), но за каждое её использование обязан платить индивидуальную плату (ломать себе пальцы, загибать страницы книг, расставлять камни, выпивать спиртное и т. д.). Можно наблюдать закономерность, в некоторых случаях, способность как-то связана с прошлым контракторов. (страхи/наваждения/переживания). А платой для каждого обладателя способностей является то, чего осознанно при своей прежней жизни (до того как стать контракторами) они бы делать не стали. Принято считать, что контракторы лишены чувств и руководствуются исключительно здравым смыслом и логикой, однако, это не совсем так. В середине 1 сезона во время миссии Хэй узнаёт, что контракторы отличаются от людей лишь способом мышления. Способность рационально мыслить — вот, что отличает их от людей. Однако во 2 сезоне Таня говорит, что, став контрактором, потеряла половину своих эмоций и поэтому не помнит, что чувствовала, когда ей признавались в любви. Как сказано в последней серии первого сезона, человек может стать контрактором под действием особых излучаемых частиц, которые меняют структуру вещества на квантовом уровне.
  — пассивные медиумы, получаемые из людей, которым впоследствии стирается память, кроме необходимой для работы. Практически лишены внешнего выражения эмоций. Могут использовать духов-наблюдателей, которые перемещаются по определённой среде. Среда Инь — вода, среда Июля — стекло, среда кукол Астрономического отдела — электропровода.
  — редкий вид контракторов с сильными сверхъестественными способностями, слабо поддающимися контролю. Как правило, проявляются, когда мораторий находится под влиянием сильных эмоций: страха, злобы и т. д. За использование способностей от моратория не требуется никакой платы. Через некоторое время мораторий обычно превращается в куклу, изредка — в обычного контрактора.
  — контракторы, утратившие свои способности. Это происходит очень редко; путь к утрате контрактором способностей неизвестен, контрактор может потерять свои способности подвергнувшись некому антиконтракторскому излучению. Не оплатив контракт, возможно, также теряют силы.

Организации 
 Институт Пандора — исследовательский институт на базе ООН, созданный для изучения аномалии. В данном случае Пандора — англоязычная аббревиатура от Physicalquantity Alternation Natural Deconstruction Organized Research Agency. Определённая часть учёных института работает на «Организацию».

 Организация (Комитет, Синдикат) — организация была создана после появления первых контракторов с целью уничтожения контракторов и спасения людей. Тем не менее, использует услуги самих контракторов, не подозревающих об истинной цели Организации. Включает в себя представителей спецслужб и государств разных стран.

 ИПР () — организация контракторов, возглавляемая Амбер. Цели организации — не допустить уничтожения контракторов, раскрыть людям правду о них. Именно действия ИПР не позволили уничтожить Врата Рая и сделали их недоступной территорией.

 Астрономический отдел — занимается анализом поведения звёзд (а значит, и соответствующих звезде контракторов). Сотрудничает с полицией. В распоряжении отдела есть отряд кукол-медиумов, пускающих духов по электропроводам для наблюдения за ситуацией в городе.

 MI6 (МИ-6) — секретная разведывательная служба ( или ) — государственный орган внешней разведки Великобритании. До принятия парламентом Intelligence Services Act в 1994 году не имела никакой правовой базы для своего существования и деятельности, а само её существование не подтверждалось правительством Соединённого Королевства.

Тематические композиции

Открывающие темы 
 HOWLING исполнила группа Abingdon Boys School
 Kakusei Heroism ~The Hero Without A Name~ (覚醒ヒロイズム～THE HERO WITHOUT A «NAME»～) исполнили An Cafe

Закрывающие темы 
 Moonlight () исполнила Rie fu
 Dreams исполнили

Тематические альбомы 
DARKER THAN BLACK -Kuro no Keiyakusha- Gekihan
 Автор: Ёко Канно
 Каталожный номер: SVWC-7478
 Дата выхода: 25 июля 2007 года

HOWLING
 Артист: abingdon boys school
 Каталожный номер: ESCL-2943
 Дата выхода: 16 мая 2007 года

Kakusei Heroism ~THE HERO WITHOUT A «NAME»~
 Артист: An Cafe
 Каталожный номер: SMCL-127
 Дата выхода: 22 августа 2007 года

Tsukiakari [Moonlight]
 Артист: Rie fu
 Каталожный номер: QQCL-25
 Дата выхода: 23 мая 2007 года

Dreams
 Артист: High and Mighty Color
 Каталожный номер: SECL-518
 Дата выхода: 1 августа 2007 года

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт

 Рецензии
 Рецензия на сайте Ain't Cool  
 Рецензия на сайте Anime News Network  
 Рецензия на сайте THEM Anime  

Bones
Darker than Black
Фильмы Тэнсая Окамуры
Аниме и манга о мафии
Оригинальные аниме